Le Castel peut faire référence à :
 Fabian Le Castel (né en 1986), humoriste et imitateur belge ;
 Jean-Yves Le Castel (né en 1965), acteur et réalisateur français de films pornographiques ;
 la villa Le Castel, monument historique français ;
 Le Castel de Cognedur, album de bande dessinée belge ;
 Le Châtel, ou le Castel, monument historique français.

Voir aussi